Микоя́н () — армянская фамилия. Означает «потомок, сын Мико (то есть Михаила)». Известные носители:

 Микоян, Александр Степанович (род. 1952) — советский и российский музыкант, автогонщик, двоюродный брат Стаса Намина.
 
 Микоян, Артём Иванович (1905—1970) — советский авиаконструктор.
 Микоян, Вано Анастасович (1927—2016) — советский авиаконструктор, сын Анастаса Микояна.
 Микоян, Зинаида Степановна (1926—2021) — советская балерина, танцевавшая в Ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева, заслуженная артистка РСФСР (1965), вдова В. А. Микояна.
 Микоян, Нами Артемьевна (род. 1928) — историк-музыковед, журналист, автор публикаций и книг.
 Микоян, Серго Анастасович (1929—2010) — советский и российский историк, специалист по Латинской Америке.
 Микоян, Степан Анастасович (1922—2017) — лётчик-испытатель, генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.

Топоним 

 Микоян — с 1935 по 1957 год название города Ехегнадзор, административного центра Вайоцдзорской области Армении.
 Микоян — до 1993 года название села Ынтымак в Жетысайском районе Туркестанской области Казахстана.
 Микоян — до 1958 год название хутора Таловый в Орловском районе Ростовской области России.